Филиппинская операция:

 Филиппинская операция (1941—1942) — военная операция Второй мировой войны, произошедшая на Тихоокеанском театре военных действий в 1941—1942 годах.
 Филиппинская операция (1944—1945) — военная операция Второй мировой войны, произошедшая на Тихоокеанском театре военных действий в 1944—1945 годах.

См. также 
 Битва при Марианских островах